Plusieurs villes possèdent une avenue Franklin-Roosevelt :

Avenue Franklin Roosevelt, avenue longeant d'Alger-Centre

Avenue Franklin Roosevelt, avenue longeant le Bois de la Cambre de Bruxelles

Avenue du Président-Roosevelt à Aubervilliers ;
 Avenue du Président-Roosevelt à Fontenay-sous-Bois ;
 Cours Franklin-Roosevelt à Lyon ;
 Cours Franklin-Roosevelt à Marseille ;
 Cours Franklin-Roosevelt à Nantes ;
 Avenue Franklin-D.-Roosevelt, avenue du  de Paris ;
 Avenue Franklin-Roosevelt à Sceaux ;
 Avenue Franklin-Roosevelt à Suresnes ;
 Avenue Franklin-Roosevelt à Toulon ;
 Allées du Président-Franklin-Roosevelt à Toulouse.

Franklin D. Roosevelt Drive, voie rapide de Manhattan (New York)

Voir aussi
 
 
 Franklin Delano Roosevelt (1882-1945)  président des États-Unis.

Franklin-Roosevelt Avenue